Lanesboro kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
 in de Verenigde Staten:
Lanesboro (Iowa)
Lanesboro (Minnesota)
Lanesboro (Pennsylvania)

 in Ierland:
Lanesborough-Ballyleague (ook Lanesboro genoemd)